De vijftiende etappe van de Ronde van Spanje 2013 was een bergrit en werd verreden op 8 september 2013 over een afstand van 224,9 km van het Andorrese Andorra la Vella naar het Franse Peyragudes. De Fransman Alexandre Geniez won deze etappe.

Verloop

Tussensprinten

Sprint-Aankomst

Bergsprinten

Bergsprint-Aankomst

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Opgave
 Tomasz Marczyński (Vacansoleil-DCM), niet gestart.
 Graeme Brown (Belkin Pro Cycling), opgave.
 Philippe Gilbert (BMC Racing Team), opgave.
 Baden Cooke (Orica-GreenEdge), opgave door bronchitis.
 Luke Rowe (Sky ProCycling), opgave.
 Tony Martin (Omega Pharma-Quick Step), opgave.
 Zdeněk Štybar (Omega Pharma-Quick Step), opgave.
 Kristof Vandewalle (Omega Pharma-Quick Step), opgave.
 Daniel Schorn (Team NetApp-Endura), opgave.
 Simone Stortoni (Lampre-Merida), opgave.

Externe links
 De route van de 15e etappe op www.lavuelta.com

15
Wielerwedstrijd in Frankrijk
Sport in Occitanie